La Turquie a connu plusieurs constitutions :
 la constitution de 1921 de 1921 à 1924 ;
 la constitution de 1924 de 1924 à 1960 ;
 la constitution de 1961 de 1961 à 1980 ;
 la constitution de 1982, plusieurs fois modifiée, notamment par référendum en 2010, amendée dans son dernier état par référendum en 2017.